Objectius de Desenvolupament Sostenible, conjunt d'objectius relacionats amb el desenvolupament sostenible creats per les Nacions Unides.
 Operational Data Store, base de dades dissenyada per a integrar dades de múltiples fonts per a fer anàlisi i informes més fàcilment.